Thank You ("grazie" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Grazie! (Thank you) – film del 1925 diretto da John Ford
 Thank You – film del 2011 diretto da Anees Bazmee

Musica 
 Thank You – canzone dei Led Zeppelin, composta da Robert Plant e Jimmy Page, inserita nell'album Led Zeppelin II del 1969, di cui sono state realizzate numerose cover
 Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) – singolo degli Sly & the Family Stone del 1970
 Thank You – singolo di Amanda Lear del 1988
 Thank You – album discografico di Ray Boltz del 1994
 Thank You – album discografico dei Duran Duran del 1995
 Thank You – album discografico dei Royal Trux del 1995
 Thank U – singolo di Alanis Morissette del 1998, dall'album Supposed Former Infatuation Junkie
 Thank You – singolo di Dido del 2001, dall'album No Angel
 Thank You (For Letting Us Be Ourselves) – album degli Hardcore Superstar del 2001
 Thank You – album discografico di P. Diddy del 2001
 Thank You – album discografico di Michael Schenker del 2001
 Thank You – album discografico degli Stone Temple Pilots del 2003
 Thank You – album discografico di Jamelia del 2003
 Thank You – singolo di Jamelia del 2004, dall'album omonimo
 Thank You – album discografico di Declan Galbraith del 2006
 Thank You – EP di Ed Sheeran del 2011
 Thank You – singolo di Estelle del 2011
 Thank You – album delle Puffy AmiYumi del 2011
 Thank You – singolo dei Gotthard del 2015
 Thank You – album di Meghan Trainor del 2016
Thank You – singolo di Lena Meyer-Landrut del 2018
 Thank You – album di Diana Ross del 2021

Pagine correlate 

 Grazie